Здание торговой фирмы «Киракозов — Оганов» — памятник архитектуры и градостроительства во Владикавказе, Северная Осетия. Объект культурного наследия России регионального значения. Находится в историческом центре города на углу улицы Джанаева, д. 20 и улицы Вахтангова, д. 11.

Двухэтажное кирпичное здание в стиле модерн построено в начале XX века на Грозненской улице по проекту городского архитектора Евгения Дескубеса. Заказчиком здания была торговая фирма «Киракозов — Оганов». Здание использовалось под складские помещения. Два этажа здания выходили на Грозненскую улицу. На Лебедевском переулке находилась одноэтажная часть здания. Первый этаж полностью занимали складские помещения. В мансардном помещении располагалась контора фирмы.

На Александровском проспекте находилось ещё одно здание этой же фирмы, предназначенное для торговли мануфактурой.

С 1908 по 1920 года в одноэтажной части по Лебединскому переулку проживал активный борец за установление советской власти на Кавказе Веген Вартанович Будагов (Вартан Вартанович Оганесянц). В советское время в здании размещалась типография СКОПС. В настоящее время здесь находится Министерство культуры Республики Северная Осетия — Алания, Союз писателей Северной Осетии. До 2019 года на первом этаже размещался один из самых больших книжных магазинов Владикавказа.

Примечания

Источники 
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 144, ISBN 5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Джанаева — Базарная/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 49 — 54, ISBN 978-5-906066-18-4.

Достопримечательности Владикавказа